

Toponyme

Ayas 
 Ayas, commune de la Vallée d'Aoste, en Italie
 Ayas, dans les sources arméniennes, ancien nom de Yumurtalık appelée aussi au Moyen Âge Ajuzzo ou Lajazzo/Laiazzo par les marchands italiens, ville de la province d'Adana en Turquie

Ayaş 
 Ayaş ville et district de Turquie dans la province d'Ankara
  village dans le district d'Erdemli de la province de Mersin, antique Elaeusa Sébaste (en grec : Ελαιούσα Σεβαστή).

Nom commun 

 Ayas est le pluriel du mot aya

Dans le nom de personnes 
 Ayas Pasha gouverneur de Bagdad (1549-1551)

Notes et références